KO poate fi:
 The Coca-Cola Company, simbolul la Bursa New York al companiei producătoare de băuturi răcoritoare din Statele Unite ale Americii
 Koblenz, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Kočani, număr de înmatriculare auto al orașului macedonean
 Korçë, număr de înmatriculare auto al districtului albanez
 Korneuburg, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Kotor, număr de înmatriculare auto a municipiului muntenegrean
 Kovin (Cuvin), număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc
 Rodopi, număr de înmatriculare auto al prefecturii grece

K.O. poate fi:
 Knockout, termen în limba engleză folosit în box

Ko poate fi:
 Limba Ko, limbă niger-congoleză vorbită de mai puțin de 3.000 de persoane în Sudan (denumită de asemenea limba fungor)
 Kō sau Emperor Ankō, unul din cele Cinci Suverani de Wa japonezi
 Ko, regulă în jocul stretegic Go
 Muntele Ko, vârf cu o altitudine de 2.003 m în Ținutul Habarovsk, Rusia

ko poate fi:
 ko, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (こ în hiragana sau コ în katakana)
 Kilooctet, unitate de măsurare a informației (103 = 1.000 bytes = 1 kilobyte)
 Limba coreeană, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „KO” la acronymfinder.com